Сен-Касьян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сен-Касьян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь